|}
A Tiruvanántapuram–Mangalor nagysebességű vasútvonal egy tervezett, 630 km hosszú, 1435 mm-es nyomtávolságú nagysebességű vasútvonal Indiában Tiruvanántapuram és Mangalor között. A tervek szerint a vasútvonalat  AC áramrendszerrel villamosítanák, a vonatok legnagyobb sebessége 300 km/h lenne. A tervek szerint a vonalon teherszállítás is zajlana a személyforgalom mellett. Várható megnyitása: 2021.

Állomások
A vasútvonal az alábbi városokat érintené: Tiruvanántapuram, Kollam, Csengannur, Kottayam, Kochi, Thrissur, Valancheri, Kozhikode, Kannur, Kasargod és Mangalor.

További információk 
 Delhi-Agra, Lucknow-Patna bullet trains soon?
 City may get high speed train

Források

India nagysebességű vasútvonalai